Otlet ist der Familienname von:
 Paul Otlet (1868–1944), belgischer Dokumentationswissenschaftler

Sonstiges:
 Otlet-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika